Дисиликат алюминия-калия — неорганическое соединение,
комплексный силикат калия и алюминия с формулой KAlSiO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Получение 
 В природе встречается породообразующий минерал лейцит — KAlSiO.

Физические свойства 
Дисиликат алюминия-калия образует бесцветные кристаллы нескольких модификаций:
 ромбическая сингония, параметры ячейки a = 1,312 нм, b = 1,374 нм, c = 1,295 нм, Z = 16;
 лейцит — тетрагональная сингония, пространственная группа I 4/a, параметры ячейки a = 1,3056 нм, c = 1,3751 нм, Z = 16;
 при температуре выше 620°С переходит в фазу кубической сингонии, параметры ячейки a = 1,343 нм.

Не растворяется в воде.

Образует кристаллогидрат состава KAlSiO•5,5HO
.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения калия
алюминия